Folgende Liste der Länder nach Gesundheitsausgaben sortiert im ersten Teil Länder nach ihren Ausgaben für das nationale Gesundheitswesen als Anteil der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt). Im zweiten Teil sind Länder nach ihren pro Kopf Ausgaben für Gesundheit aufgelistet.

Liste 
Länder der Welt nach Gesundheitsausgaben (private und staatliche) als Anteil des Bruttoinlandsprodukt. Quelle ist die Weltbank.

Liste nach Ausgaben pro Kopf 
Länder nach pro Kopf Ausgaben für Gesundheit (staatlich und privat) und Entwicklung seit dem Jahre 1995. Alle Angaben sind in US-Dollar von 2011 (Kaufkraftparität).

Siehe auch 
 Liste der durchschnittlichen Lebenserwartung in den Staaten der Erde
 Liste der Länder nach Bildungsausgaben

Einzelnachweise 

Liste (Wirtschaft)
Liste (Staaten)
!
!